Mester Tamás (1967) a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke
Mester Tamás (1970) zenész
Mester Tamás (1988) labdarúgó